Pirka heißen folgende geographische Objekte:

 Pirka (Hofkirchen), Ortsteil des Marktes Hofkirchen, Landkreis Passau, Bayern
 Pirka (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Pirka (Steinkirchen), Ortsteil der Gemeinde Steinkirchen, Landkreis Erding, Bayern
 Pirka (Viechtach), Ortsteil der Stadt Viechtach, Landkreis Regen, Bayern

 Pirka (Gemeinde Mölbling), Ortschaft von Mölbling, Kärnten
 Pirka (Gemeinde Seiersberg-Pirka), Ortschaft von Seiersberg-Pirka, Steiermark (Katastralgemeinde Pirka-Eggenberg, bis 2014 eigenständige Gemeinde)
 Pirka (Gemeinde Hitzendorf), Ortschaft von Hitzendorf, Steiermark (Katastralgemeinde Pirka-Söding)

Siehe auch:
 Pirk
 Pirkach